Cometa Christensen è un'espressione che può essere riferita a varie comete scoperte, o coscoperte, dall'astronomo statunitense Eric J. Christensen. Questo perché, nonostante esistano delle regole formali per la denominazione di nuove comete scoperte, è ancora attuale, specie tra il grande pubblico, la consuetudine di indicare le comete periodiche con il cognome dello scopritore (e/o scopritori) seguito da un numero progressivo che tiene conto della sequenza di scoperta. Per quelle non periodiche, invece, si tende ad usare la comune espressione con la sola indicazione dello scopritore. In questo caso l'anno di apparizione, infatti, dovrebbe essere sufficiente a discriminare fra gli oggetti celesti.

 Comete periodiche
 164P/Christensen – nota anche come Cometa Christensen 2, scoperta il 21 dicembre 2004
 170P/Christensen – nota anche come Cometa Christensen 4, scoperta il 17 giugno 2005
 210P/Christensen – nota anche come Cometa Christensen 1, scoperta il 26 maggio 2003
 266P/Christensen – nota anche come Cometa Christensen 12, scoperta il 27 ottobre 2006
 286P/Christensen – nota anche come Cometa Christensen 3, scoperta il 13 giugno 2005
 287P/Christensen – nota anche come Cometa Christensen 9, scoperta il 14 settembre 2006
 298P/Christensen – nota anche come Cometa Christensen 15, scoperta il 9 febbraio 2007
 316P/LONEOS-Christensen – nota anche come Cometa LONEOS-Christensen 1, scoperta il 22 ottobre 2005
 383P/Christensen – nota anche come Cometa Christensen 10, scoperta il 16 settembre 2006
 422P/Christensen – nota anche come Cometa Christensen 11, scoperta il 22 settembre 2006
 P/2005 T2 Christensen – nota anche come Cometa Christensen 6, scoperta il 7 ottobre 2005
 P/2006 WY182 Christensen – nota anche come Cometa Christensen 13, scoperta il 10 gennaio 2007
 P/2007 B1 Christensen – nota anche come Cometa Christensen 14, scoperta il 17 gennaio 2007
 P/2016 A2 Christensen – nota anche come Cometa Christensen 17, scoperta il 2 gennaio 2016

 Comete non periodiche
 C/2005 B1 Christensen – scoperta il 16 gennaio 2005
 P/2005 O2 Christensen – nota anche come Cometa Christensen 5, scoperta il 31 luglio 2005
 C/2005 W2 Christensen – nota anche come Cometa Christensen 7, scoperta il 20 novembre 2005
 C/2006 F2 Christensen – nota anche come Cometa Christensen 8, scoperta il 23 marzo 2006
 C/2006 W3 Christensen – scoperta il 18 novembre 2006
 C/2006 YC Catalina-Christensen – scoperta il 16 dicembre 2006
 C/2013 K1 Christensen – scoperta il 18 maggio 2013
 C/2014 H1 Christensen – scoperta il 24 aprile 2014
 C/2014 M2 Christensen – scoperta il 25 giugno 2014
 C/2014 W7 Christensen – nota anche come Cometa Christensen 16, scoperta il 22 novembre 2014